Саліньї́-ле-Віф () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Орлеана, 29 км на схід від Буржа.

Історія 

1 січня 2019 року Саліньї-ле-Віф і Лавердін було приєднано до муніципалітету Божі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 196,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саліньї-ле-Віф на сайті французького Національного інституту географії
 Саліньї-ле-Віф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саліньї-ле-Віф на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саліньї-ле-Віф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саліньї-ле-Віф на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шер